Alum Rock bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alum Rock (Kalifornien)
 Alum Rock (Pennsylvania)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Alum Rock (Berg, Kalifornien)
 Alum Rock (Berg, Pennsylvania)
 Alum Rock (Virginia)

Sonstiges:
 Alum Rock Park, Park in San Jose, Kalifornien
 Alum Rock (Birmingham), Vorort

Siehe auch:
 Alum Rock Branch